Карабо́бо (исп. Carabobo) — многозначный термин.

 Карабобо  — один из 23 штатов Венесуэлы.
 Карабобо — станция Линии A метрополитена Буэнос-Айреса. 
 Карабобо — венесуэльский футбольный клуб из города Валенсия.

См. также 
 Карабобо-1 — нефтяное месторождение в нефтяном поясе Ориноко находящие на востоке Венесуэлы в штате Ансоатеги.